ГМО може бити скраћеница за:

 Генетички модификован организам
 Гигантски молекулски облак

Скраћенице